Österby kan syfta på:

 Mikael Österby (född 1971), programchef för fakta och kultur på Sveriges Television

Danmark
Østerby, Læsø, ort på Læsø

Estland
Österby, Estland, en by på Nuckö i Lääne-Nigula kommun

Finland
 Österby, Strömfors
 Österby, Borgå
 Österby, Kyrkslätt
 Österby, Karis
 Österby, Ekenäs
 Österby, Pargas
 Österby, Oravais

Sverige
 Österby, Kungsörs kommun – en småort i Kungsörs kommun
 Österby, Sigtuna kommun – en småort i Sigtuna kommun
 Österby och Söderby kvarn – en småort i Nynäshamns kommun
Österby, Gotland en tätort på Gotland
 Österby – herrgård i Råby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun
 Österbybruk – en tätort i Östhammars kommun, på platsen för ett tidigare järnbruk, Films socken
 Österby, Morkarla – by i Morkarla socken, Östhammars kommun
 Österby, Haga socken – en herrgård i Haga socken, Sigtuna kommun
 Österby, Vallby socken – en herrgård i Vallby socken, Enköpings kommun
 Österby, Läby socken – en by i Läby socken, Uppsala kommun
 Åland-Österby – en by i Ålands socken
 Österby, Hedemora kommun – en by i Hedemora kommun
 Österby, Visby – en stadsdel i Visby på Gotland

Se även
Österbyn och Östansjö, en småort i Falu kommun